Шендель — прізвище.

 Шендель Віра Павлівна — радянська баскетболістка. Заслужений майстер спорту.
 Шендель Володимир Степанович (1936) — український донецький художник, графік, член Національної спілки художників України, заслужений художник України, народний художник України.